HŠS
 kratica za Hrvatski šahovski savez
 kratica za Hrvatski športski savez

Kratice